— японский ботаник, который работал на Тайване (Формозе) и Калимантане (Борнео).

Научные работы 
 (1954) Flora Kainantensis: A List of Vascular Plants of Taiwan Plant Taxonomic Laboratory, Faculty of Sciences, Taipei National University, Taipei, Taiwan;
 (1945) Boruneo no shokubutsu hoi. Enumeratio pteridophytarum Bornearum Taihoku Imperial University, Taihoku, Formosa;
 (1942) Boruneo no kenka shokubutsu. Enumeratio phanerogamarum Bornearum Taihoku Imperial University, Taihoku, Formosa;
 (1936) with Fukuyama, Noriaki Short flora of Formosa; or, An enumeration of higher cryptogamic and phanerogamic plants hitherto known from the island of Formosa and its adjacent islands "Kudoa", Taihoku, Formosa;
 (1933) Phytogeographical position of Japan concerning indigenous genera of vascular cryptogamic plants Taihoku Imperial University, Taihoku, Formosa;
 (1932) Contribution to our knowledge of the flora of the southern part of Japan Taihoku Imperial University, Formosa

Растения, описанные Масамунэ 

 

  = Ehretia microphyla Lam.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1899 году
Умершие в 1933 году
Ботаники по алфавиту
Ботаники Японии